Incorporatie (geneeskunde), vermenging
 Incorporatie (taalkunde), inlijving of opneming